

Patronyme 

 Claude Orsel, psychiatre et psychanalyste français.
 Victor Orsel (1795-1850), peintre français.

Odonyme 
 Rue d'Orsel, dans le  de Paris.